Ноћна стража може да се односи на:

 врсту ноћне полиције која је коришћена у прошлости
 Ноћна стража,

Сликарство 
 Ноћна стража, групни портрет холандског сликара Рембранта ван Ријна
 Ноћна стража, слика српског сликара Ђуре Јакшића

Романи 
 Ноћна стража, роман Алистера Меклина о крађи истоимене Рембрантове слике
 Ноћна стража, фантастични роман Робин Вејн Бејлија
 Ноћна стража, роман Сергеја Лукјањенка из 1998, први из фантастичне тетралогије Стража
 Ноћна стража, роман Саре Вотерс
 Ноћна стража, роман Терија Прачета

Музика 
 Ноћна стража, пратећа група певача Бориса Новковића

Филмови 
 Ноћна стража, филм из 1926. 
 Ноћна стража, филм из 1928. 
 Ноћна стража (), британски филм из 1973.
 Ноћна стража (), британски ТВ филм из 1989.
 Ноћна стража (), дански хорор филм из 1994.
 Ноћна стража (), амерички филм из 1995. базиран на роману Алистера Меклина
 Ноћна стража (), амерички филм из 1997.
 Ноћна стража (), руски филм из 2004. базиран на Лукјањенковом роману

Види још 
 Стража